José Balanzat y Baranda (Toledo, 25 de abril de 1819 - 22 de junio de 1866) fue un militar y académico español.

Biografía 
Nació el 25 de abril de 1819, en el seno de una familia noble ibicenca. Era hijo del Mariscal de Campo Ignacio Balanzat de Orvay y Briones, hermano del coronel graduado y comandante de ingenieros Rafael Balanzat y Baranda y sobrino del teniente general Luis María Balanzat de Orvay y Briones.

Formó parte del Cuerpo de Artillería y alcanzó el grado de coronel. Fue profesor de la Academia Especial del Cuerpo de Artillería y llegó a ser miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, vocal de la Junta Superior Facultativa y jefe de la Secretaría de la Dirección General.

Escribió un tratado de mecánica titulado Mecánica Racional para la enseñanza del Colegio Artillero que mereció ser recomendada por el Ministerio de Fomento a propuesta del Real Consejo de Instrucción Pública en 1859 (ver Real Orden de 30 de abril). Falleció en combate el 22 de junio de 1866.

Ancestros

Referencias 

Militares de España del siglo XIX
Coroneles de España
Académicos numerarios de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales